Зіґфрід Джозеф Ґрабнер  (, 4 лютого 1975) — австрійський сноубордист , олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Примітки

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Австрійські сноубордисти
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2006
Сноубордисти на зимових Олімпійських іграх 2010
Австрійські бронзові олімпійські медалісти